В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Oslo Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Клаудія Коде-Кільш і Зілке Маєр виграли титул, у фіналі перемігши пару Сабін Аппельманс і Раффаелла Реджі 3–6, 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Мішелл Джаггард /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Сабін Аппельманс /  Раффаелла Реджі (фінал)

 Паскаль Параді /  Катрін Суїр (півфінал)
 Наталі Ерреман /  Тіна Шоєр-Ларсен (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Oslo Open